Bernard-Camille Collas, né le  à Bordeaux, et mort à Paris 9 le , est un homme politique français.

Biographie 
Il commanda à Bordeaux des navires de commerce, sur lesquels il dirigea plusieurs opérations lointaines. Après avoir beaucoup voyagé, il revint se fixer en France, peu de temps avant la Révolution française de 1848. Il fit au gouvernement provisoire de la République une opposition des plus vives dans les journaux de la Gironde, et recueillit, lors des élections du  pour la Constituante, 39,000 suffrages conservateurs, mais ne fut pas élu. 

Il fut envoyé à Paris vers la même époque comme délégué de la marine, et publia, sur la marine et le commerce d'exportation, quelques travaux techniques, brochures, statistiques, etc. Le , il fut élu, représentant de la Gironde à l'Assemblée législative. Collas siégea à droite, et vota constamment avec la majorité conservatrice : pour l'expédition de Rome, pour les poursuites contre les représentants de la Montagne après l'affaire du , pour les lois de répression sur la presse, l'enseignement, le suffrage universel, etc.

Notes et références

Voir aussi

Sources

Liens externes 
 
 

Naissance en mars 1819
Naissance à Bordeaux
Député de la Gironde
Député de la Deuxième République française
Décès dans le 9e arrondissement de Paris
Décès en février 1898
Décès à 78 ans